Кинди́о () — один из департаментов Колумбии. Располагается в западной части страны, в Андах. Административный центр — город Армения.

Известен как один из основных регионов выращивания кофе. Входит в состав так называемого Кофейного региона или Треугольника кофе. Кофейный ландшафт Колумбии в 2011 году был признан ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.

Муниципалитеты

Примечания

Ссылки 
 Русская страница о департаменте Киндио 

Департаменты Колумбии